Grove har flere betydninger:

Steder 
 Grove (Brøndum Sogn) – en bebyggelse i Brøndum Sogn, Skive Kommune
 Grove (Grove Sogn) – en bebyggelse i Grove Sogn, Herning Kommune
 Fliegerhorst Grove, tysk flybase under besættelsen, nu Flyvestation Karup og Karup Lufthavn
 Grove (Schleswig-Holstein) – kommune i Kreis Herzogtum Lauenburg

Personer med efternavnet Grove 
 Carl Frederik Grove (søofficer) (1758-1829) – en dansk søofficer
 Carl Frederik Grove (ingeniør) (1822-1883) – en dansk ingeniør
 Emanuel Rasmus Grove (embedsmand) (1756-1847) – dansk embedsmand
 Emanuel Rasmus Grove (ingeniør) (1812-1871) – dansk ingeniør
 Hans Herman Grove (1814-1866) – dansk søofficer og marineminister
 Heine Grove Ankerdal (født 1968) – dansk skuespiller
 Henning Grove (født 1932) – dansk politiker
 Jake Grove (født 1980) – amerikansk fodbold-spiller
 Peter Frederik Nordahl Grove (1822-1855) – dansk maler og litograf
 Peter Vilhelm Grove (1832-1893) – dansk journalist

Andet 
 Grove (månekrater) – et nedslagskrater på Månen
 grove – flertal af det danske tillægsord grov
 grove – engelsk betegnelse for en mindre skov eller lund; indgår i mange sted- og personnavne